Одеська — станція метро, що проєктується, на Олексіївській лінії Харківського метрополітену
 Одеська — станція метро, що проєктується, на Оболонсько-Теремківській лінії Київського метрополітену